Il singolare del Cincinnati Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo, ma Andre Agassi lo ha battuto in finale 7–5, 6–2.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1995
ATP Tour 1995